Кружево — стиль плетения.
 Кружева (фильм, 1928) — советский немой фильм, снятый С. И. Юткевичем на московской фабрике «Совкино» в 1928 году.
 Кружева (фильм, 1984) — американский мини-сериал 1984 года по одноимённому роману Ширли Конран.